Bompani – azienda di elettrodomestici italiana
 Renzo Bompani (1919-1988) – imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Silvio Bompani (1900-1975) – calciatore italiano
 Luigi Bompani (1814-1879) – medico e collezionista italiano